Кингсвил има више значења:
 Кингсвил (Мериленд)
 Кингсвил (Тексас)
 Кингсвил (Мисури)